Lichères ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich

 Lichères im Département Charente
 Lichères-près-Aigremont im Département Yonne
 Lichères-sur-Yonne im Département Yonne